

Карлтон — місто, штат Джорджія
 Карлтон — місто, штат Канзас
 Карлтон — місто, штат Міннесота
 Карлтон — місто, штат Нью-Йорк
 Карлтон — місто, штат Орегон
 Карлтон — місто, штат Вісконсин
 Карлтон — переписна місцевість, штат Алабама
 Карлтон — переписна місцевість, штат Монтана

 Карлтон — селище, штат Мічиган
 Карлтон — селище, штат Небраска